Ursulinenkloster Salzburg und Ursulinenschule Salzburg stehen für:

 Schulzentrum und Kloster der Ursulinen Salzburg-Elsbethen, heute in Salzburg-Glas/Elsbethen-Glasenbach
 Ehemaliges Ursulinenkloster Salzburg mit Ursulinengymnasium, 1966 bis 1957, Salzburger Altstadt, heute Sitz des Hauses der Natur
 Schloss Arenberg (Salzburg), 1695 bis um 1720, heute American Austrian Foundation

Siehe auch:
 Ursulinenkloster, St.-Ursula-Schule – Übersicht